Sirius har flere betydninger:

 Sirius (dampskib) – en hjuldamper fra 1837
 Sirius (forlag) – et forlag og et tidsskrift oprettet af Otto Gelsted
 Sirius-patruljen – Søværnets hundeslædepatrulje på Grønland
 Sirius (stjerne) – den klareste stjerne på himlen
 Sirius Black – en fiktiv person i J.K. Rowlings univers om Harry Potter
 Sirius (band) – et dansktop-band
 IK Sirius - en svensk fodboldklub

Se også:
 CIRIUS – det tidligere navn for Styrelsen for International Uddannelse